Пезак — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Пезак — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Пезак-ле-Мутье — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.